Año cero puede hacer referencia a:

 el posible año cero en los calendarios;
 el reality show Año 0; o
 la revista española Año/Cero.